Il singolare maschile del torneo di tennis Nottingham John Player 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Aleksandre Met'reveli 6-3, 1-6, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Nottingham John Player 1974